Being Human se poate referi la:
 Being Human (1994)
 Being Human (2005)
 Being Human (2008)
 Being Human (2011)